Feccia steht für 
Feccia (Fluss), Fluss in Italien 
FECCIA, Internationaler Branchenverband der Führungskräfte der chemischen Industrie